Beco – frazione della municipalità portoghese di Ferreira do Zêzere.
Beco – diminutivo toscano del nome proprio di persona Domenico

Altri progetti